A Paróquia São Francisco de Assis é uma circunscrição eclesiástica católica situada em Vermelho Velho, pertencente à Diocese de Caratinga, Minas Gerais.

Aspectos Geográficos
A Paróquia São Francisco de Assis, Vermelho Velho, está localizada na Forania de Caratinga (Mater Divinae Gratiae), na porção noroeste da diocese de Caratinga. Seus limites territoriais são: ao norte com a paróquia de Córrego Novo, a leste com a de Bom Jesus do Galho; ao sul com a de Vermelho Novo e a oeste com a paróquia de Raul Soares (arquidiocese de Mariana). 
A área compreende é 446 Km2, e está subdividida em 9 capelas filiais. Todo o seu território se encontra no município de Raul Soares, envolvendo os distritos de Vermelho Velho, São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo e o povoado de Cornélio Alves. 
A maioria da população é católica. O padroeiro é São Francisco de Assis, cuja solenidade é celebrada a 4 de outubro.

Aspecto Histórico
O catolicismo chegou ao distrito de Vermelho Velho no século XIX com os primeiros habitantes. Naquela época, o território integrava a extensa arquidiocese de Mariana. A paróquia foi criada a 18 de novembro de 1865, a localidade foi denominada de Freguesia de São Francisco do Vermelho. Porém, a 20 de julho de 1868, a freguesia foi transferida para Santa Helena, atual Caputira. A região nessa época achava-se pertencendo ao Município de Ponte Nova. A paróquia foi erigida pelo arcebispo dom Viçoso. Durante seu pastoreio visitou Vermelho Velho. 

Em 1877, dom Benevides restaurou a sede paroquial. Criou uma nova paróquia distinta de Santa Helena, pela lei número 2915, de 25 de setembro de 1887. Quase vinte anos depois, a paróquia recupera autonomia administrativa que estava subordinada a Caputira. Agora integrando a Comarca de Manhuaçu.

Em 1893, Dom Silvério, como bispo auxiliar de Mariana, visitou Vermelho Velho pela primeira vez. O fato marcante dos anos 1890 é que nascia Raimundo Rodolfo Corrêa que nos inícios do século seguinte viria a ser o primeiro presbítero da terra, isto no dia 3 de agosto de 1890. A paróquia na época tinha duas capelas: a do Patrimônio do Óculo e de Nossa Senhora da Conceição, povoado de Vermelho Novo.

O cronista padre José Jésus de Araújo, o primeiro a registrar a história, dividiu a história da paróquia até 1934, em três períodos.

1º Período: Subordinação à Santa Helena (Caputira). Das origens até a chegada de padre Rafael Paolielo (de 1868-1886).

2º Período: Subordinada a Vermelho Novo. Do padre Paolielo ao padre Horácio (de 1886-1934). A sede paroquial era Vermelho Velho, mas os párocos residiam em Vermelho Novo.

3º Período: Párocos residentes. De 1935 a 1964 (até padre Jésus Araújo). Essa fase é a época de ouro de Vermelho Velho, o café trouxe prosperidade e a religiosidade se intensificou. Ao mesmo tempo, chegaram os primeiros evangélicos, diversificando o quadro religioso.

4º Período: Pastoreio de padre Antônio Carvalho, com residência e Dom Lara (de 1965 a 1984). A paróquia começou a se adaptar lentamente às mudanças do Concílio Vaticano II.

5° Período: Nova subordinação a Vermelho Novo. Iniciado com padre Gersino e durou até 2000 (de 1985-2000).

Atuação Pastoral
Administra a paróquia, desde 3/4/2022, o Pe. Agrimaldo José Teixeira.

Os 9 coordenadores das comunidades filiais e os representantes da pastorais compõem o Conselho de Pastoral Paroquial (CPP). Por sua vez, cada comunidade forma com suas lideranças o Conselho de Pastoral Comunitário (CPC).

A sede paroquial e suas capelas filiais desenvolvem um trabalho conjunto coordenado pelo Conselho de Pastoral Paroquial (CPP), presidido pelo pároco. Apesar das diferenças entre as comunidades, atuam na paróquia as Pastorais da Juventude, da Criança, Catequética e os Grupos de Reflexão. As associações leigas presentes são o Apostolado da Oração e Sociedade de São Vicente de Paulo. Segundo censo diocesano de 1993, existem 9 Comunidades Eclesiais de Base (4 urbanas e 5 rurais), nelas se encontram 66 grupos de reflexão e 14 núcleos de catequese.

Lista de Párocos, Vigários, Adm. Paroquiais e Diáconos
01- Pe. João José de Souza (1870)

02- Pe. João Facundo (1880-1882)

03- Pe. Rafael Paolielo (1886-1888)

04- Pe. Modesto Augusto Vieira (1901-1910)

05- Pe. Francisco José de Souza (1909-1914)

06- Pe. Cícero Carlos de Couto (1908-1925)

07- Pe. Cosme Faggiano (1915-1916)

08- Pe. Anônio Maria Brito Cardoso (1924-1925)

09- Pe. José Miguel Arantes (1928-1933)

10- Pe. Luís Ernesto (1936)

11- Pe. Horácio Marques da Rocha (1934-1937)

12- Pe. Manuel Moreira de Abreu (provisoriamente, também cuidava de Vermelho Novo)

13- Pe. Antônio Gaspar de Souza Coutinho (1942)

14- Pe. Antônio Custódio Braga (década de 40)

15- Pe. Dionísio Homem de Faria (provisoriamente, também cuidava de Bom Jesus do Galho)

16- Pe. João Nonato do Amaral (1950-1956)

17- Pe. Vicente Passari (1954-1956)

18- Pe. Ermelindo Ribeiro (1957) (provisoriamente, também cuidava de Raul Soares)

19- Pe. Paulo Campos (1957-1961)

20- Pe. Sátiro Costa (1961)

21- Pe. José Jésus Gomes de Araújo (1964-1965)

22- Pe. Antônio Batista Carvalho (1965-1984)

23- Pe. Gercino Basílio Toledo (1984-1986)

24- Pe. Silas de Paula Barros (1988-1998)

25- Pe. Silto Lourenço Pigaiani (1998-99)

26- Pe. José Maria de Barros (1999-2000)

27- Pe. José Geraldo de Gouveia (2000-2001)

28- Pe. Gercino Basílio Toledo (2001)

29- Pe. José Geraldo de Gouveia (2001-2002)

30- Pe. Gercino Basílio Toledo (2002)

31- Pe. Waldir da Silva Soares (2002)

32- Pe. Antônio Maurílio de Freitas (2002-2004)

33- Pe. Ruimar Lopes Machado (2004-2006)

34- Pe. Antônio Maurílio de Freitas (2006-2008)

34- Pe. Fabio Elias Pinel (2008-2009) 

35- Pe. Flávio Ferreira Alves (2009-2011)

36- Pe. Ely da Terra Cristo (2011)

37- Pe. Geziel José de Almeida - Adm. Paroquial (2011-2014) (também era pároco de Vermelho Novo)

38- Pe. Willis de Oliveira Gama - Vigário Paroquial (2013-2014) (também era vigário paroquial de Vermelho Novo)

39- Pe. José do Carmo Vieira - Vigário Paroquial (2014) (também era reitor do Seminário Diocesano)

40- Pe. José Geraldo de Gouveia - Adm. Paroquial (2015) (também era diretor espiritual do Seminário Diocesano)

41- Pe. José Raul dos Santos Oliveira - Adm. Paroquial (2016-2018) (também era vigário paroquial da Catedral em Caratinga)

42- Pe. Josimar Franco Floreado - Adm. Paroquial (2018-2020) (também era vigário paroquial de Vermelho Novo em 2018-2019 e pároco de Bom Jesus do Galho em 2020).

43- Pe. Leonardo Augusto Lucas Pinto - Adm. Paroquial (2020-2021) (também era vigário de Bom Jesus do Galho).

44- Pe. Patrício Geraldo Fialho - Adm. Paroquial (2021-2022) (também era diretor espiritual do Seminário Diocesano).

45- Pe. Agrimaldo José Teixeira - Adm. Paroquial (2022-atualmente) (auxilia também como chanceler da Cúria Diocesana).

Comunidades Filiais

Beira Rio (São José)

Boa Esperança (Nossa Senhora Auxiliadora)

Bom Jardim (Nossa Senhora Aparecida)

Cornélio Alves (Santa Terezinha)

São Geraldo (do Cafezal)

São José da Vista Alegre

São Lucas (Paulistas) (Paulistas)

São Sebastião da Fundaça

São Sebastião dos Limas

São Sebastião do Óculo

São Vicente da Estrela

Comunidades extintas
Batatal

Conquista (Pertence hoje a Vermelho Novo)

São Sebastião do Rochedo

Ligações externas
Diocese de Caratinga 
 

Vermelho Velho
Sao Francisco Assis